Doumer steht für:

 Doumer Hill, ein nach Paul Doumer benannter Hügel auf der Doumer-Insel
 Doumer-Insel, eine nach Paul Doumer benannte Insel im Palmer-Archipel, Antarktis
 Paul Doumer (1857–1932), französischer Politiker